Roesle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Roesle (1875–1962), deutscher Medizinstatistiker und Genealoge
 Maximilian Roesle (1908–1985), Schweizer Philosoph